Die 2. Bundesliga 2023/24 soll die 50. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer werden. Sie soll am 28. Juli 2023 beginnen, vom 18. Dezember 2023 bis zum 18. Januar 2024 durch die Winterpause unterbrochen werden und am 19. Mai 2024 mit dem 34. Spieltag enden.

In dieser Saison kehrt man zum üblichen Modell zurück, nachdem es in der Vorsaison durch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu einer ungewöhnlichen Unterbrechung kam.

Teilnehmer 
Für die 2. Bundesliga 2023/24 qualifizieren sich folgende 18 Mannschaften:

 Die beiden direkten Absteiger aus der Bundesliga 2022/23
 Der Verlierer der Relegationsspiele zwischen dem Tabellensechzehnten der Bundesliga 2022/23 und dem Tabellendritten der 2. Bundesliga 2022/23
 Die zwölf Teams auf den Plätzen 4 bis 15 der Saison 2022/23
 Der Gewinner der Relegationsspiele zwischen dem Tabellensechzehnten der 2. Bundesliga 2022/23 und dem Tabellendritten der 3. Liga 2022/23
 Der Meister und der Vize-Meister der 3. Liga 2022/23

Lizenzierungsverfahren 
Auf der DFL-Mitgliederversammlung vom 14. Dezember 2021 verabschiedeten die Vereinsvertreter, dass die 36 Klubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga im Lizenzierungsverfahren Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen.

Einzelnachweise 

2023_24
Fußballsaison 2023/24